Příjmení Slanina nosí více osobností:

 Aleš Slanina (* 1986) – český divadelní herec
 Blažej Slanina (Blasius Slaninus, 1588–1653) – český jezuita a akademik
 Dušan Slanina (* 1954) – český hokejista
 Jan Slanina – český atlet-sprinter, trenér a sportovní funkcionář
 Ondřej Slanina (* 1984) – český kuchař
 Peter Slanina (* 1959) – československý hokejista
 Štefan Slanina (1926–2007) – slovenský fotbalista
 Štefan Slanina (1954) – slovenský fotbalista
 Zdeněk Slanina (* 1948) – český univerzitní profesor a badatel ve fyzikální chemii

 ženská varianta s přechýlením

 Iva Slaninová – česká orientační běžkyně
 Jana Slaninová – česká atletka-běžkyně

Česká příjmení